:
 Ahmed Hafnaoui (2002-), footballeur tunisien ;
 Cherkaoui Hafnaoui (), footballeur marocain ;
 Belkacem El Hafnaoui (1850-1942), religieux algérien.

Voir aussi